Монастерио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 21,41 км². Население — 24 человека (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары